Роз Кристьян Осука Рапонда (; род. 30 июня 1963, Либревиль) — габонский политический деятель, первая женщина — премьер-министр Габона (2020—2023). Вице-президент Габона (с 2023).

Биография 
Родилась в 1963 году, окончила Габонский институт экономики и финансов по специальности «государственные финансы».

Принадлежит к народу мпонгве.

В 2000-е годы занимала в Banque de l’habitat du Gabon должности генерального директора по экономическим вопросам и помощницы генерального директора банка, в 2012—2014 годах занимала должность министра бюджета, государственных счетов и государственной службы, в 2014—2019 годах являлась мэром Либревиля.

12 февраля 2019 года назначена министром обороны после отставки Этьена Массара Кабинды Макаги, вызванной подрывом доверия к нему со стороны президента Али Бонго Ондимбы вследствие попытки военного переворота 7 января (принимала присягу в Рабате, где глава государства находился на лечении).

16 июля 2020 года президент Бонго Ондимба назначил Рапонду премьер-министром ввиду отставки Жульена Нкоге Бекале (она стала первой в истории Габона женщиной на этом посту).

9 января 2023 года президент Бонго Ондимба назначил Рапонду вице-президентом Габона, а новым премьер-министром — Алена Клода Билье Би Нзе.

Примечания

Ссылки 
 

Политики XXI века
Женщины-политики Габона
Мэры Либревиля
Министры Габона
Премьер-министры Габона
Премьер-министры, вступившие в должность в 2020 году
Вице-президенты Габона